Алексадру Прока (1897—1955) — румунський фізик.
 Прока Василь Юхимович (1937—1982) — молдовський радянський географ.
 Прока Дмитро Пилипович (1984—2022) — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни

 Прока (цар) — легендарний цар міста Альба-Лонга в Італії.